Ji (wapen)
Ji (fluit)
Ji (toevoeging)
Jemaah Islamiyah
Joint Implementation
Jurong Institute
Midway Airlines (JI)
Jixian

Zie ook 
Ji (achternaam) (doorverwijspagina)